

Łotwa 
Dawna nazwa miejscowości:
 Viļaka

Niemcy 
 Marienhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied